Eugen von Keyserling – niemiecki arachnolog
 Herman Karl von Keyserling – hrabia, niemiecki historyk i dyplomata
 Hermann Keyserling – niemiecki filozof
 Leon Keyserling – amerykański ekonomista